Wolke (Alma) Hegenbarth (º  1980, Meerbusch), une actrice allemande

Patronyme 

 Bruno Wolke (1904, Rixdorf  1973, Rottenburg am Neckar), un coureur cycliste allemand
 Manfred Wolke (º  1943, Babelsberg), un boxeur et entraîneur allemand
 Robert (L.) Wolke, un chimiste américain
 Rudolf Wolke (1906-1979), un coureur cycliste allemand

Voir aussi 

 Die Wolke, un livre de Gudrun Pausewang paru en 1987
 Wolke 9 (Wolke Neun) le titre original de Septième Ciel, un film allemand réalisé par Andreas Dresen, sorti en 2008

Patronyme allemand